Peter Budaj (né le  à Banská Bystrica en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1999 avec les St. Michael's Majors de Toronto dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . De 2002 à 2005, il commence son parcours professionnel en Ligue américaine de hockey avec les Bears de Hershey. En 2005, il débute dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado.

Le , l'Avalanche annonce que Budaj est atteint d'une grippe pandémique, l'Influenzavirus A sous-type H1N1, mieux connu sous le nom de Grippe A (H1N1). Il est alors le premier cas détecté dans la LNH.

Le , il signe un contrat de 2 ans avec les Canadiens de Montréal. Le , il prolonge ce contrat de 2 ans mais est échangé aux Jets de Winnipeg le  avec Patrick Holland contre Eric Tangradi.

Le , les Jets soumettent Peter Budaj au ballottage, aucune équipe ne le réclame, il est donc transféré au IceCaps de Saint-Jean, une équipe de la Ligue américaine de hockey.

Le , les Kings de Los Angeles l'échangent au Lightning de Tampa Bay.

Le , il retourne avec les Kings en échange de Andy Andreoff.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie aux différentes compétitions internationales seniors depuis 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1999-2000 || St. Michael's Majors de Toronto||LHO || 34 ||6 ||18 ||1 ||  || 112 ||4,01 || -|| 1 || 6|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2000-2001 || St. Michael's majors de Toronto || LHO || 37||17 ||12 ||3 |||| 95 ||2,86 ||- ||3 || 0|| 11 ||6 || 4 || 621 || 26 ||2,51 || - || 1 ||0
|-
|2001-2002 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 42||26 ||9 ||5 |||| 89|| 2,29 || 92,2 || 2 || 0|| 12 ||5 ||6 || 620 || 34||3,29 ||89,8  || 1 ||6
|-
|2002-2003 || Bears de Hershey || LAH || 28||10 ||10 ||2 ||  || 65||2,66|| 91,1 || 2 || 0 || 1||0|| 0|| 6|| 2||20,81||33,3  || 0 ||0
|-
|2003-2004 || Bears de Hershey|| LAH || 46 ||17 ||20 ||6 |||| 120||2,8 ||91,6 || 3 || 2 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2004-2005 || Bears de Hershey || LAH || 59||29 ||25 ||2 |||| 148||2,65|| 91,9 || 5 || 17 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2005-2006 || Avalanche du Colorado || LNH || 34 ||14 ||10 ||6|| || 86||2,86 ||90 || 2 || 4|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2006-2007 || Avalanche du Colorado || LNH || 57||31 ||13 || 6 ||  || 143||2,68||90,5 || 3 || 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 35||16 ||10 || 4|| || 82||2,57 ||90,3 || 0 || 2|| 3 ||0 ||0 || 108|| 6||3,33 ||90,8  || 0 || 0 
|-
|2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 56||20 ||29 || 5 || || 154||2,86||89,9 || 2 || 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 15||5 ||5 || 2 || 728|| 32||2,64||91,7 || 1 || 0|| 1|| 0|| 0|| 9|| 1|| 6,67 || 75  || 0 || 0
|-
|2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 45||15 ||21 || 4 || || 130||3,2||89,5 || 1 || 6|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH || 17||5 ||7 || 5 || || 44||2,55||91,3 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||  -|| -
|-
|2012-2013 || Canadiens de Montréal || LNH || 13||8 ||1 || 1 || 656|| 25||2,29||90,8  || 1 || 0|| 2|| 0|| 2|| 63|| 7|| 6,67 || 77,4  || 0 || 0
|-
|2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 24|| 10|| 8|| 3 || || 56|| 2,51|| 90,9 || 1|| 6|| 1|| 0|| 0|| 20|| 3|| 9|| 62,5 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 19 || 0 || 9 || 6 || 913 || 54 || 3,55 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 53 || 27 || 20 || 3 ||  || 107 || 2,12 || 91,7 || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Reign d'Ontario || LAH || 6 || 42 || 14 || 4 ||  || 104 || 1,75 || 93,2 || 9 || 4 || 13 || 7 || 6 || 800 || 29 || 2,18 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 53 || 27 || 20 || 3 ||  || 107 || 2,12 || 91,7 || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 7 || 3 || 1 || 0 || 279 || 13 || 2,8 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 8||3||3||0||431||27||3,76||87,6||0||0 ||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 2||0||1||1||122||6||2,95||88,7||0||0 ||- || - || - || - || - || - || - || - || -

| 365 || 158 || 131 || 40 ||  || 903 || 2,69 || 90,4 || 18 || 20 || 7 || 0 || 2 || 199 || 17 || 5,13 || 84,2 || 0 || 0

Statistiques internationales 

|-
|2000 || align="left" | - 18 ans || align="left" |Championnat du monde - 18 ans||5 || || || || || 3,13 ||93,2 ||0 || || align="left" | Cinquième
|-
|2001 || align="left" | - 20 ans || align="left" |Championnat du monde junior||4 || || || || || 4,01 ||87,5 ||0 || || align="left" | Huitième
|-
|2002|| align="left" | Slovaquie - 20 ans || align="left" |Championnat du monde junior||4 || || || || || 3,11 || || 1 || || align="left" | Huitième
|-
|2006|| align="left" | Slovaquie || align="left" |Jeux olympiques||3 ||2||1||179 || 7|| 2,01 ||92,4 ||0|| || align="left" | 
|-
|2008|| align="left" | Slovaquie  || align="left" |Championnat du monde ||1||0||1||59 || 3|| 3,03 || 90,3||0|| ||align="left" | 
|-
|2010|| align="left" | Slovaquie  || align="left" |Championnat du monde ||6||2 || 4||281 ||23 || 2,76 || 91,3||0|| ||align="left" | 
|-
|2014|| align="left" | Slovaquie || align="left" |Jeux olympiques ||1 ||- ||- ||26 ||2 || 4,53 || 75 ||0 || || align="left" |

Références 

Naissance en septembre 1982
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Banská Bystrica
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Naissance en Tchécoslovaquie